Fowlkes ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie Fowlkes (1916–1980), US-amerikanischer Jazzmusiker (Saxophonist)
 Curtis Fowlkes (* 1951), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Eddie Flashin’ Fowlkes (* 1962), US-amerikanischer DJ
 Lauren Fowlkes (* 1988), US-amerikanische Fußballspielerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fowlkes (Tennessee)
 Fowlkes (Texas)

Siehe auch:
 Faulks